Сезон 2000 стал для ЦСКА 9-м в чемпионате России по футболу. После относительного успеха в прошлом сезоне, руководство снова доверилось главному тренеру Олегу Долматову. Плохие результаты вынудили руководство в мае уволить тренера и взять на его место уже проверенный вариант: Павла Садырина. Результаты при нем улучшились: команда поднялась с 13-го на 8-е место, где и закончила первенство.

Чемпионом России в стал в восьмой и в пятый раз подряд московский «Спартак».

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Зима

Лето

Ушли из клуба

Зима

Лето

Соревнования

Премьер-лига

Результаты турнира

Результаты

Турнирная таблица

Кубок России 1999/00

1/4 финала

1/2 финала

финал

Кубок России 2000/01

1/32 финала

1/16 финала

Кубок УЕФА 2000/01

Квалификация

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Примечания 

2000
ЦСКА Москва